Igor Štoković, hrvatski ekonomist, političar i glazbenik
 Igor Štoković, hrvatski veterinar.